Meoni ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Meoni (1957–2005), italienischer Motorradfahrer
 Giovanni Meoni (* 1964), italienischer Opernsänger
 Marco Meoni (* 1973), italienischer Volleyballspieler